Laski Wielkie ist der Name folgender Orte in Polen:

 Laski Wielkie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Groß Lasken, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Laski Wielkie (Gąsawa), Dorf im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern